Södertäljemålet kan syfta på:

Ulla Höglund-fallet – ett svenskt rättsfall och en uppmärksammad svensk rättegångsprocess år 1970
Södertäljefallet – ett svenskt rättsfall där en ung flicka med början 1992 anklagade sina båda föräldrar för att själva begå sexuella övergrepp mot henne
Södertäljemålet – rättsfallet och rättegången 2011-2013 i Sverige mot Södertäljenätverket